Watermeule, een watermolen in  Hout-Blerick in de Nederlands-Limburgse gemeente Venlo
 De Watermeulen, een watermolen in Ottergem in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen